Appert ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Nicolas Marie Appert (1797–1847), französischer Philanthrop
 Nicolas Appert (1749–1841), französischer Koch und Konditor, Erfinder
 Otto Appert (1930–2012), Schweizer Missionar in Madagaskar und Ornithologe